Vilars steht für:
 Fenin-Vilars-Saules, eine ehemalige politische Gemeinde im Kanton Neuenburg in der Schweiz
 Vilars NE, eine Ortschaft in der politischen Gemeinde Val-de-Ruz, Kanton Neuenburg, Schweiz
 Vilars, den lokalen, okzitanischen Namen der Gemeinde Villars im Département Dordogne, Frankreich

Siehe auch:
 Villars
 Vilar